Байка́л — многозначный термин.

Топонимы

Водоёмы 
 Байкал — озеро на юге Восточной Сибири.
 Байкал — озеро в Туруханском районе Красноярского края, близ Енисея.
 Байкал — озеро в Эвенкийском районе Красноярского края.
 Байкал — озеро в Александровском районе Томской области, около реки Кульёган.
 Байкал — озеро в Каргасокском районе Томской области, в междуречье Конельги и Мигуды (правые притоки Оби).
 Байкал — озеро в Якутии, в междуречье рек Юлюнг-Сээн и Алазеи. 
 Байкал — озеро в Якутии, на р. Улахан-Сээн (приток Алазеи). 
 Байкал — озеро в Шимановском районе Амурской области, в пойме Амура.
 Байкал — залив Охотского моря.
 Байкал — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Байкал — посёлок в Толочинском районе Витебской области.

Болгария 
 Байкал — село в Плевенской области.

Россия 
 Байкал — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Байкал — деревня в Нуримановском районе Башкортостана.
 Байкал — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.
 Байкал — посёлок в Енисейском районе Красноярского края.
 Байкал — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Байкал — деревня в Кормиловском районе Омской области.
 Байкал — посёлок в Пограничном районе Приморского края.
 Байкал — село в Арском районе Татарстана.
 Байкал — деревня в Высокогорском районе Татарстана.
 Байкал — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

Реки 
 Байкал — река в Приморском крае и Китае, приток реки Золотой.
 Байкал — малая река в Перми, приток Камы.
 Байкал — река в Томской области, приток Пёноровки.
 Байкал — река в Красноярском крае, протекает по городу Железногорск.

Технология и транспорт 
 «Байкал» — тип речных пассажирских судов.
 «Байкал» — парусное двухмачтовое транспортное судно Сибирской военной флотилии, участвовавшее в исследовании Дальнего Востока.
 «Байкал» — паром-ледокол.
 «Байкал» — пограничный сторожевой корабль (ПСКР) проекта 745 (Береговая охрана Пограничной службы ФСБ России)
 «Байкал» — ракетный ускоритель для ракет семейства «Ангара».
 «Байкал» — предполагавшееся название третьего лётного экземпляра орбитального корабля, созданного в рамках советской космической программы «Буран».
 73Н6 «Байкал» — автоматизированная система управления зенитно-ракетной бригады (ракетного полка).
 АУ220М «Байкал» — российский необитаемый боевой модуль с 57-мм пушкой разработки ЦНИИ «Буревестник».
 «Байкал» — федеральная автомобильная дорога Р258 (М55) Иркутск — Улан-Удэ — Чита.
 «Байкал» — фирменный пассажирский поезд Иркутск — Санкт-Петербург.
 «Байкал» — авиакомпания (1991—2001 гг.) в Иркутске.
 «Байкал» — аэропорт в Улан-Удэ.
 Байкал — железнодорожная станция Кругобайкальской железной дороги (посёлок Байкал).
 Байкал Т1 — микропроцессор разработки компании «Байкал Электроникс».
 «Байкал» — разрабатываемый в России лёгкий многоцелевой самолёт на замену Ан-2.

Футбольные клубы 
 «Байкал» — российский футбольный клуб из Иркутска. Основан в 2009 году.
 «Байкал» — российский женский футбольный клуб из Иркутска. Основан в 2007 году.
 «Байкал» — название клуба «Селенга» (Улан-Удэ) в 1961—1963 годах.

Другое 
 Байкал, Айсель (1939—2003) — турецкая юрист и политик.
 Байкал, Дениз (1938—2023) — турецкий политик.
 «Байкал» — безалкогольный газированный напиток.
 «Байкал» — Бурятский государственный национальный театр песни и танца (Улан-Удэ).
 «Байкал» — стадион и футбольный центр в Иркутске, до 2015 года носивший название «Локомотив».
 «Байкал» — литературный журнал (Улан-Удэ).
 (2776) Байкал — астероид.

См. также 
 Байкал-Энергия